Спуша́нка () — река в Щучинском и Гродненском районах Гродненской области Белоруссии. Правый приток реки Скиделька (бассейн Немана).

Описание 
Река Спушанка начинается близ деревни  Щучинского района и впадает в Скидельку на восточной окраине города Скидель.

Длина реки составляет 44 км. Площадь водосбора — 228 км². Средний наклон водной поверхности — 1,6 м/км.

Долина реки извилистая, трапециевидная, шириной 0,6—1,8 км. Пойма до агрогородка Демброво двусторонняя, местами чередующаяся по берегам, заболоченная, поросшая луговой растительностью и кустарником; ниже по течению узкая, открытая. Русло извилистое, шириной 5—7 м. Канализованность русла — 18 км от истока до автомобильной дороги Щучин — Острино и 4 км от деревни  до агрогородка Демброво.

В Спушанку впадают река Прудчак (с левой стороны) и сток с мелиорационных каналов. Возле Демброво на реке создан пруд площадью 6,4 га.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Котры
Реки Гродненского района
Реки Щучинского района